Промышленный — посёлок в Бийском районе Алтайского края России. Входит в состав Новиковского сельсовета.

География 
Находится в юго-восточной части края, на юго-западном склоне Бийско-Чумышской возвышенности, у реки Бия, вблизи впадения в неё притока Неня.
Климат
умеренный континентальный. Самый холодный месяц: январь (до −54 °C), самый тёплый: июль (до +39 °C). Годовое количество осадков составляет 450—500 мм.

История 
Посёлок входит в муниципальное образование «Новиковский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2007 года.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % от 212 жителей.

Инфраструктура 
В центре поселения, селе Новиково, находятся основные инфраструктурные объекты: общеобразовательная школа, амбулатория, отделение «Почты России» и пр.

Транспорт 
Посёлок доступен по автодороге «подъезд к пос. Промышленному» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-0417) протяженностью 5,550 км, идущей от центра поселения — села Новиково. Весной дорога моет быть затоплена и транспортная доступность резко снижается.

Примечания 

Населённые пункты на реке Бия
Населённые пункты Бийского района